Герб Садового сельского поселения — упрощённое наименование герба нескольких сельских поселений России:

 Герб Садового сельского поселения — Теньгушевский район, Мордовия
 Герб Садового сельского поселения — Моздокский район, Северная Осетия
 Герб Садового сельского поселения — Вышневолоцкий район, Тверская область